Герман Лерхе: Лерхе, Герман Германович (1868/1869—1963) — российский политический деятель, депутат III Государственной Думы.
 Лерхе, Герман Густавович (1826—1903) — томский губернатор.